Юрий Ры́бников:
 Рыбников, Юрий Константинович (1917—1986) — основатель Костромского русского народного хора, композитор и поэт.
 Рыбников, Юрий Степанович (1944—2021) — неакадемический учёный, создатель счёта древних русов и периодической системы электроатомов русов.